Ша́йбовка () — село,
Нараевский сельский совет,
Бережанский район,
Тернопольская область,
Украина.

Код КОАТУУ — 6120485103. Население по переписи 2001 года составляло 217 человек.

Географическое положение 
Село Шайбовка находится в 2-х км от села Нараев.
Через село проходит автомобильная дорога .

Примечания